Bergelson ist der Familienname folgender Personen:

 David Bergelson (1884–1952), russischer Schriftsteller
 Joy M. Bergelson (* um 1964), US-amerikanische Evolutionsbiologin
 Lew Dawidowitsch Bergelson (1918–2014), sowjetischer Biochemiker
 Vitaly Bergelson (* 1950), israelischer Mathematiker